Humalasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Humalasaaret (ö i Norra Savolax), 
 Humalasaaret (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar